Shand ist der Familienname folgender Personen:

 Bruce Shand (1917–2006), britischer Offizier und Kriegsveteran; Vater von Camilla Mountbatten-Windsor, Herzogin von Cornwall

 Ernest Shand (1868–1924), englischer Gitarrist, Komponist und Schauspieler
 Frances Shand Kydd (1936–2004), britische Adelige; Mutter von Diana, Princess of Wales
 Joanna Rowsell-Shand (* 1988), britische Radrennfahrerin
 Mark Shand († 2014), britischer Reiseschriftsteller und Naturschützer
 Phyllis Shand Allfrey (1908–1986), dominicanische Politikerin und Schriftstellerin

Siehe auch:

 Schand